Huang Quan peut désigner :
 Huang Quan (?-240), un officier et un lettré chinois au service du seigneur de guerre Liu Zhang lors de la fin de la dynastie Han ;
 Huang Quan (900-965), un peintre chinois, spécialiste de peinture animalière.